peut désigner :
  (?-498),  pape romain de 496 à 498 ;
 , empereur byzantin (?-721) ;
  dit Anastase le Jeune (?-609 ou 610?), martyr à Antioche de Syrie, moine du Sinaï, successeur d' comme évêque d'Antioche.

Homonymie